Infinite – południowokoreański boysband
 Infinite – album grupy Deep Purple
 Infinite – album Eminema
 Infinite – album grupy Stratovarius